Das Damendoppel der US Open 1998 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Lindsay Davenport und Jana Novotná. Das Finale bestritten Martina Hingis und Jana Novotná gegen Lindsay Davenport und Natallja Swerawa, das Hingis und Novotná in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1998